Le Centre national de la cinématographie et de l'audiovisuel (CNCA) est un organisme officiel algérien, sous tutelle du ministère de la Culture.

Anciennement connu sous le nom du Centre de diffusion cinématographique, le CNCA est l'organisme de contrôle et régulation des activités cinématographiques du pays.

Mission de contrôle et de régulation 
Ses activités sont :
 contrôler les activités cinématographiques
 tenir le registre public de la cinématographie
 constater, par les agents habilités, les infractions à la législation et à la réglementation relatives à l’activité cinématographique
 proposer toutes mesures et norme permettant de réglementer les activités liées à la cinématographie
 assurer la projection des films au niveau national avec des moyens mobiles
 étendre la culture cinématographique notamment en milieu éducatif et scolaire
 instruire les demandes et de délivrer les visas relatifs à la vente, la location et la distribution des vidéogrammes, après avis de la commission des vidéogrammes

Voir aussi

Articles connexes 
 Liste de films algériens
 Cinéma algérien

Liens externes 
  Site officiel
  Site officiel
  Page du CNCA sur le site du ministère algérien de la Culture

Cinéma algérien
Association ou organisme lié au cinéma